Jacobinismo — pessoa adepta do jacobinismo; jacobina.
Jacobina — município brasileiro do estado do Bahia.
Jacobina do Piauí — município brasileiro do estado do Piauí.
Jacobina Esporte Clube
Fazenda Jacobina

Desambiguações de topônimos